Дагалайф (Dagalaifus) е името на:

 Дагалайф, римски военачалник, консул 366 г.
 Флавий Дагалайф, римски консул 461 г.
 Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд, консул 506 г.